Tuilagi est un patronyme samoan.

Il est notamment porté par :
 Un boxeur et homme politique, , né en 1945, et ses fils et petits-fils rugbymen de haut niveau :
 Freddie Tuilagi (né en 1971) et son fils :
 Brian Tuilagi (né en 1994)
 Henry Tuilagi (né en 1976) et ses fils :
 Henry Tuilagi Jr. ;
 Posolo Tuilagi (joue avec la France U20).
 Alesana Tuilagi (né en 1981) ;
 Anitele'a Tuilagi (né en 1986) ;
 Sanele Vavae Tuilagi (né en 1988) ;
 Manu Tuilagi (né en 1991, joue avec l'Angleterre).

Ils ont une sœur, Julie Tuilagi, née Olotuli, qui ne joue pas au rugby et est fa'afafine.

Références 

Patronyme samoan